Maslak ist der Name folgender Orte:

 Maslak (Istanbul), ein Stadtteil von Istanbul  
 Máslak ist der ungarische Name der rumänischen Gemeinde Mașloc

Maslak ist der Familienname folgender Personen:

 Keshavan Maslak (* 1947), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Konstantin Alexandrowitsch Maslak (* 1984), russischer Schachspieler
 Paul Maslak, US-amerikanischer Filmproduzent und -regisseur
 Pavel Maslák (* 1991), tschechischer Leichtathlet